KV Kortrijk kwam in het seizoen 2008/09 uit in de Belgische Eerste Klasse. De voetbalclub werd in dit seizoen getraind door Hein Vanhaezebrouck, de trainer die hen terug naar Eerste Klasse had geleid. De ploeg eindigde als 14e met 38 punten.

Ploegsamenstelling

Trainersstaf
 Hein Vanhaezebrouck (hoofdtrainer)
 Yves Vanderhaeghe (assistent-trainer & beloftentrainer)
 Rudi Verkempinck (beloftentrainer)
 Gianny Devos (keeperstrainer)

Transfers

Inkomend
  Anthony Bartholome (RE Virton)
  Karim Belhocine (RE Virton)
  Cédric Bétrémieux (KSV Roeselare - transferperiode januari)
  William Xavier Barbosa (Botafogo FR)
  Mansour Boutabout (CS Sedan Ardennes)
  Olivier Fontenette (vrije speler)
   Adlène Guédioura (US Créteil-Lusitanos)
  Cheikhou Kouyaté (geleend van RSC Anderlecht)
  Tristan Lahaye (Amiens SC)
   Ebrahima 'Ibou' Sawaneh (KSK Beveren)
  Glenn Verbauwhede (geleend van Club Brugge)
  Jo Vermast (MVV)

Uitgaand
  Cédric Bétrémieux (KSV Roeselare)
  Frederik Declercq (KMSK Deinze)
  Nicolas Gezelle (KMSK Deinze)
  Adlène Guédioura (contract ontbonden)
  Jessy Lebsir (KSV Roeselare)
  Ben Mestdag (KSV Roeselare)
  Mahamed Habib N'Diaye (AA Gent - einde huurcontract)
  Ernest Webnje Nfor (AA Gent - einde huurcontract)
  Vincent Provoost (KSV Roeselare)
  Nicolas Timmermans (KVC Westerlo)
  Arne Vanneste (KSV Roeselare)

Wedstrijden

Competitie

Beker van België
1/16e finale

1/8e finale

1/4e finale

KV Kortrijk naar seizoen
Belgische voetbalclub 2008/09